Scapinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Scapinelli (1876–1959), österreichischer Schriftsteller
 Giovanni Battista Scapinelli di Léguigno (1908–1971), italienischer katholischer Kurienbischof
 Raffaele Scapinelli Di Leguigno (1858–1933), italienischer Geistlicher, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche